Il doppio del torneo di tennis Tampa Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mike Briggs e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Andrej Ol'chovskij 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Ken Flach /  Todd Witsken (primo turno)
 Javier Frana /  Jim Pugh (primo turno)

 Steve DeVries /  David Macpherson (semifinali)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampa Open 1992
ATP Tour 1992